Enrique I de Portugal, apodado el Piadoso y el Casto, y también llamado Enrique «el Cardenal» o el Cardenal-Rey (Lisboa, 31 de enero de 1512 - Almeirim, 31 de enero de 1580), regente (1557-1568) y luego rey de Portugal entre 1578 y 1580.

Cardenal Enrique 

Enrique era hijo de Manuel I «el Afortunado» y de la infanta María de Aragón y el hermano menor del rey Juan III de Portugal y, como hijo pequeño, no se esperaba que llegara nunca al trono portugués. Ya de joven, Enrique tomó las órdenes sagradas para promocionar las relaciones entre Portugal y la Iglesia católica, dominadas en ese momento por España. Subió con rapidez entre la jerarquía eclesiástica, convirtiéndose en el arzobispo de Braga a los 22 años, de Évora y Lisboa, y Gran Inquisidor antes de recibir el birrete cardenalicio. Enrique decidió llevar a los jesuitas a Portugal y utilizarlos en el imperio colonial.

Actuó como regente de su sobrino-nieto, Sebastián I, y le sucedió como rey el 28 de agosto de 1578 tras desaparecer Sebastián en la batalla de Alcazarquivir. Enrique intentó renunciar a sus votos eclesiásticos con el fin de encontrar una esposa y asegurarse la continuación de la dinastía, pero el papa Gregorio XIII, aliado de los Habsburgo, no le dispensó de los votos.

Muerte sin sucesión 

El rey-cardenal murió antes de que el Consejo de Regencia hubiera escogido a su sucesor. A su muerte le siguió una crisis sucesoria en la que varios pretendientes intentaron hacer valer sus derechos al trono portugués. Mientras el trono estuviera vacante, se encargaría del gobierno una Junta formada por  Jorge de Almeida, Francisco de Sá de Meneses, João de Mascarenhas, João Telo de Meneses y Diogo Lopes de Sousa.

El 19 de junio de 1580, Antonio, prior de Crato, hijo bastardo de Luis de Portugal y nieto de Manuel I, se proclamó rey con el apoyo del pueblo llano. Ante estos hechos, Felipe II de España, uno de los principales pretendientes a la Corona lusa, envió al duque de Alba al frente de un ejército para que derrotara al prior de Crato. Tras la victoria española en la batalla de Alcántara, Lisboa cayó el 27 de agosto y Felipe fue elegido rey de Portugal con la condición de que el reino y sus territorios de ultramar no se convertirían en provincias castellanas.

Ancestros

Títulos

Referencias

Enlaces externos 

Ficha en Catholic hierarchy

Reyes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)
Regentes de Portugal con la casa de Avís
Nacidos en Lisboa
Cardenales de Portugal del siglo XVI
Cardenales creados por Paulo III
Arzobispos de Lisboa
Arzobispos de Braga
Arzobispos de Évora
Obispos de Portugal del siglo XVI
Portugal, Enrique I de
Obispos católicos del siglo XVI
Arzobispos del siglo XVI
Infantes de Portugal del siglo XVI (casa de Avís)